Кюрнах () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Вюрцбург. Население составляет 4466 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 12,29 км². Официальный код — 09 6 79 100.

Население

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Баварии